Појам Раба може да се односи на:
 Раба (притока Дунава), река у Аустрији и Мађарској
 Раба (притока Висле)
 Раба (Сливно), је насељено место у саставу општине Сливно, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Хуан Пабло Раба, колумбијски глумац